Парк имени Макса Ашманна (устар. ) — парк на севере Калининграда. Заложен в начале XX века на окраинах Кёнигсберга. С 2020 года приобрёл статус ООПТ местного значения в качестве городского парка культуры и отдыха.

География 
Расположен между улицами Демьяна Бедного,Платова и Горького.  Имеет четыре искусственных пруда, крупнейший сейчас называется озером Лесным.

Через парк протекает ручей Северный, впадающий в Верхний пруд. Имеется разветвлённая сеть дренажных каналов с берегами, укреплёнными габионами.

На территории парка находятся памятники на захоронениях советских солдат, павших в Великую Отечественную войну: один в самом парке — примерно в 100 метрах от улицы Богатырская, второй на улице Герцена, третий — в 20 метрах от границы парка рядом с коттеджным посёлком.

История 
В 1903 году крупный кёнигсбергский предприниматель Макс Ашманн, владелец винного дома Штеффенс и Вольтер, завещал приобретенное имение Марауненхоф своему городу Кёнигсбергу, а также пожертвовал городской казне сто тысяч марок на строительство парка. Парк был разбит к 1910 году, его площадь составляла 25 га.

В последующие годы продолжались работы по благоустройству парка — работы проводились с 1915 по 1940 годы. За это время площадь парка увеличилась почти в три раза. Дно прудов было выложено камнем, уровень воды искусственно регулировался из-за близости грунтовых вод к поверхности. 

В 2000-е годы вырублен сорный кустарник. Проведена очистка ручья Молодёжного. В 2007 году городские власти Калининграда планировали возрождение парка. Общая стоимость предстоящих работ оценивалась в сорок миллионов рублей. По мнению главного архитектора Калининграда Игоря Ли, Парк Макса Ашманна должен получить статус особо охраняемой территории, памятника садово-паркового искусства.

По состоянию на 2008—2009 год парк использовался как место «дикого» отдыха. Выбрасываемый отдыхающими мусор и разводимые ими костры приводили к дальнейшему захламлению парка. Другой угрозой для парка является застройка (многоэтажная), подступающая к его границам.

В октябре 2011 года городская администрация подала успешную заявку на грант Евросоюза на благоустройство парка.

В ноябре 2013 году произведено магнитометрическое обследование местности парка, учёт деревьев.

В 2015 году в парке выполнены работы по санитарной вырубке деревьев, ликвидации поваленных деревьев, территория расчищена от поросли и кустарника. Кроме того, выполнено берегоукрепление откосов каналов. Структура затрат на проведение перечисленных видов работ: 10 % — средства городского бюджета, 90 % — средства европейского гранта. Общая сумма гранта Евросоюза, которую Калининград получит на парк имени Макса-Ашманна — около 1,5 млн евро. Финансирование из Европейского Союза поступает только после выполнения работ и предоставления отчётной документации.

Примечания

Литература 
 Кёнигсберг Калининград: иллюстрированный энциклопедический справочник. — Калининград: Янтарный сказ, 2005. С. 66 ISBN 5-7406-0840-5

Ссылки 
 
 

Сады и парки Калининграда
Появились в 1910 году